Помазание Иисуса миром — общее название эпизодов четырёх Евангелий, повествующих об умащении Иисуса Христа благовониями, совершённом женщиной. Евангелия от Марка, Матфея и Иоанна включают помазание миром в рассказ о Страстях Христовых. По месту действия в этих Евангелиях эпизод помазания называют также Вечерей в Вифании; по месту действия в Евангелии от Луки — Пиром в доме Симона Фарисея. Католическая традиция в течение долгого времени отождествляла совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной.

Евангельские свидетельства

Апокрифические рассказы 
Апокрифы не сообщают непосредственно о помазании Иисуса, но рассказывают о происхождении благовонного мира, которым он был помазан. Согласно «Арабскому евангелию детства Спасителя» после обрезания Иисуса повитуха Саломея забрала

…крайнюю плоть (правда, говорят иные, будто пуповину она взяла) и поместила её в сосуд с нардовым маслом древним. Сын же её был продавцом благовоний, и, отдавая ему сосуд, сказала она: 
— Остерегись продавать сей флакон благовонного нарда, даже если б и триста денариев тебе за него предложили. 
Был же это тот самый сосуд, что купила Мария-грешница и вылила на главу и ступни Господа нашего Иисуса Христа, а потом их своими власами отерла.

Расхождения свидетельств евангелистов 

Такое количество расхождений издавна вызывало вопросы у исследователей евангельских текстов. В настоящее время значительная часть секулярных исследователей считает, что за евангельскими рассказами о помазании стоят одно или два реальных события из жизни Иисуса. Большинство полагает, что речь идёт об одном и том же помазании, рассказ о котором был отнесён евангелистами к разным моментам жизни Иисуса. В целом предпочтение отдаётся версии Марка, хотя точное определение времени (Страстная неделя) и места (Вифания) рассматривается большинством секулярных историков как позднее добавление. Церковная традиция, напротив, признаёт достоверность сообщения о помазании на Страстной неделе.

Часть исследователей предложила следующее решение проблемы:
 Матфей и Марк описывают одно и то же событие, причём Матфей опирается на данные Марка
 Лука, вероятней всего, рассказывает о другом омовении, которое хронологически имело место намного раньше
 Иоанн комбинирует оба рассказа, добавляя к нему подробности из служения Марфы (из )

Православный библеист архиепископ Аверкий считает, что омовений было два.
По счёту некоторых это число доходит до трёх.

Мнения отцов церкви 
Ориген считал, что всего было 3 помазания и 3 помазавших, в хронологической последовательности:
 безымянной блудницей в доме Симона фарисея, в Галилее, о котором говорится только в Евангелии от Луки;
 Марией, сестрой Лазаря, в их доме в Вифании, после воскрешения Лазаря, но до входа в Иерусалим, то есть в субботу (Евангелие от Иоанна);
 другой женщиной в доме Симона прокажённого в Вифании в Страстную среду (у Матфея и Марка).

Этой же точки зрения придерживался Феофилакт Болгарский. Святой Иероним отличал грешницу из 7-й главы Евангелия от Луки от женщины, совершившей помазание в Вифании. Святитель Амвросий Медиоланский в «Толковании на Евангелие от Луки» также различает помазания в Галилее и Вифании, но воздерживается от окончательного суждения по поводу того, кто их совершил, говоря что это могла быть и одна и та же, и разные женщины. Святитель Иоанн Златоуст допускал, что у Матфея, Марка и Луки речь может идти об одной и той же женщине, но отличал её от Марии, сестры Лазаря. Святой Августин и св. Григорий Двоеслов считали, что была одна помазавшая, но два помазания, причём Григорий Двоеслов отождествил совершившую помазание женщину с Марией Магдалиной, из которой Иисус изгнал семь бесов. В 23 омилии он так говорит об этом: «Та, которую Лука именует женой грешницей, и которую Иоанн называет Марией, мы верим, что это была Мария, из которой были изгнаны семь бесов согласно Марку». Это отождествление закрепилось в западной традиции и принималось большинством западных средневековых авторов.

Символическое значение омовения 

Одно из значений этого действия Иисус расшифровывает сам — женщина готовит его к погребению.

Кроме того, учёные указывают, что само слово «Мессия», каковым объявил себя Иисус, буквально означает «помазанник», и ученики могли увидеть в действии, совершённом женщиной, отголосок этого обряда.

Исследователи также предполагают, что в более ранних евангелиях не упоминается имя женщины, но зато подробно рассказывают о месте этого события из-за того, что в глазах ранних христиан это событие было важнее его исполнителя. В частности, значение данного предварительного помазания миром обусловливалось тем, что своевременное миропомазание, то есть миропомазание тела распятого Иисуса, при его погребении в действительности не было совершено. Матфей и Марк прямо заявляют, что Иисус после кончины своей не был миропомазан, а Лука упоминает, что ученики предполагали помазать Иисуса миром, и только Иоанн свидетельствует положительно, что Иисус был миропомазан в гробе большим количеством снадобий.

Мария Магдалина и наиболее популярное толкование 
Несмотря на то, что большинство исследователей склоняются к первичности версии, изложенной Марком, наибольшую популярность в позднейшей христианской традиции, вероятно, благодаря своей театральности, получила трактовка Луки, где фигурирует грешница, омовение ног её слезами и вытирание их её длинными роскошными волосами. В первую очередь это касается западноевропейской католической традиции, которая имеет ещё одну важную особенность — она считала Марию Магдалину блудницей и, одновременно, Марией из Вифании. В Евангелиях нигде об этом не говорится прямо, зато это отождествление позволило сгладить неоднозначность и превратить трёх действующих лиц рассказа евангелистов (женщину, грешницу и Марию из Вифании) в одно.

Таким образом, хотя имя Магдалины не упоминается ни в одном из описаний омовения, она превратилась в его главного персонажа. Благодаря этому рассказу роскошные волосы стали одним из её главных атрибутов, равно как и алабастровый сосуд с миром.

В православном богослужении 

Рассказ о помазании Иисуса миром и предательстве Иуды являются основными темами литургии Великой среды. Стихиры на «Господи, воззвах» противопоставляют корыстолюбие Иуды самоотвержению и покаянию грешницы, умывшей слезами и помазавшей миром ноги Спасителя. Самой известной из стихир Великой среды является последняя, автором которой является преподобная Кассия:

Господи, яже во многия грехи впадшая жена, Твое ощутившая Божество, мироносицы вземши чин, рыдающи миро Тебе прежде погребения приносит: увы мне глаголющи! яко нощь мне есть разжжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха. Приими моя источники слез, иже облаками производяй моря воду. Приклонися к моим воздыханием сердечным, приклонивый небеса неизреченным Твоим истощанием: да облобыжу пречистеи Твои нозе, и отру сия паки главы моея власы, ихже в раи Ева, по полудни, шумом уши огласивши, страхом скрыся. Грехов моих множества, и судеб Твоих бездны кто изследит? Душеспасче Спасе мой, да мя Твою рабу не презриши, иже безмерную имеяй милость

Неожиданно тема помазания Христа миром появляется в литургиях восточно-сирийского обряда. Каждение перед чтением Евангелия предваряется молитвой: «Да смешаются ароматы, исходившие от Тебя, Господи, когда грешная Мария излила благовонное миро на Твою главу, с этим фимиамом, который мы приносим Тебе во славу Твою и ради прощения наших грехов и прегрешений…»

В православной иконописи Омовения ног как отдельного сюжета нет, хотя его можно найти в клеймах. Кроме того, аналогию можно найти в иконописном изображении Марии и Марфы из Вифании, склоняющихся в поклоне к ногам Иисуса в сценах воскрешения Лазаря, которые на некоторых досках кажутся умащивающими его.

Сюжет в европейской живописи 

Данный сюжет вошёл в западноевропейское искусство как составляющая часть иконографии Марии Магдалины. Хотя при желании можно найти несколько изображений женщины, помазывающих голову Иисуса, все же они совершенно теряются в числе картин с омовением ног.

Магдалина изображалась в качестве прекрасной женщины, блудницы, в дорогих одеяниях и с роскошными неприбранными волосами. Она целует ноги Спасителя и обливает их слезами. Данный сюжет встречается в книжных миниатюрах, в станковой живописи, а также в гравюрах, гобеленах  и витражах .

См. также 
 Омовение ног ученикам — другой эпизод Страстей, где уже Иисус, в свою очередь, омывает ноги апостолам.
 Мария Магдалина

Примечания

Ссылки 

 Галерея и Галерея
 О расхождениях в евангельских свидетельствах
 The Ministry of Mary of Bethany

Страсти Христовы
Миро
Мария Магдалина